Il singolare femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1971, facente parte dei Tornei di tennis femminili indipendenti nel 1971, ha avuto come vincitrice Margaret Court che ha battuto in finale Ol'ga Morozova 6-2, 6-2.

Teste di serie

Teste di serie australiane 

 Margaret Court  (Campionessa)
 Evonne Goolagong (terzo turno)

 Lesley Hunt (terzo turno)
 Helen Gourlay (terzo turno)

Teste di serie straniere 

 Patti Hogan (quarti di finale)
 Winnie Shaw (terzo turno)
 Sharon Walsh (terzo turno)
 Ol'ga Morozova (finale)

 Gail Chanfreau (primo turno)
 Betty Stöve (quarti di finale)
 Kazuko Sawamatsu (semifinali)
 Laura Rossouw (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1971